Скрыганов — русская фамилия. Известные носители:
 Скрыганов, Викентий Васильевич (1903—1945) — советский военный деятель, Генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Скрыганов, Максим Петрович (1898—1951) — советский военачальник, контр-адмирал.

См. также 
 Скрыган, Ян (1905—1992) — белорусский советский писатель.